Eredivisie 2009/10 (mannenvoetbal), seizoen 2009/10 van de hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen
 Eredivisie 2009/10 (vrouwenvoetbal), seizoen 2009/10 van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen
 Eredivisie ijshockey 2009/10, seizoen 2009/10 van de hoogste Nederlandse divisie in het ijshockey